Ландман:

Персоналии 
 Ландман, Михаил Хаимович (1931—1997) — русский поэт, переводчик с румынского, чешского и польского языков.
 Ландман, Зальция (1911—2002) — швейцарская писательница.
 Ландман, Юрий (род. 1973) — нидерландский музыкант и конструктор музыкальных инструментов.

Населённые пункты 
 Ландман — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.